Коваль Иван Лукич (1886, село Ольшаны, Харьковская губерния — 25 августа 1958, город Валки, Харьковская область) — украинский советский деятель, передовик сельского хозяйства. Герой Социалистического Труда (1948). Депутат Верховного Совета УССР 2-4 созывов. Член ЦК КПУ в 1952—1958 годах.

Биография 
Родился в семье крестьянина-бедняка. С 1904 года работал в Харькове на кирпичном и машиностроительном заводах. Участвовал в революции 1905—1907 годов. В 1914 году мобилизован в армию на 1-ю мировую войну, находился на фронтах до 1918 года. В 1917 году стал членом РСДРП(б).

В 1918—1919 годах — в Красной Армии, участник гражданской войны.

 В 1921—1924 годах — секретарь Ольшанского районного комитета КП(б)У Харьковской губернии.
 В 1924—1929 годах — заведующий отделом Харьковского окружного исполнительного комитета. В 1920-х годах окончил курсы руководителей машинно-тракторных станций.
 В 1929—1934 годах — директор Лихачёвской машинно-тракторной станции Харьковской области.
 В 1934—1941 годах — директор Валковской МТС Харьковской области. Находился в эвакуации.
 В 1945—1958 годах — директор Валковской МТС (после реорганизации в 1958 году — РТС) Харьковской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (07.05.1948)
 орден Ленина (07.05.1948)
 Орден Трудового Красного Знамени (28.11.1956)
 орден «Знак Почёта» (26.02.1958)
 Малая золотая медаль сельскохозяйственной выставки в Москве (1940);
 медали.

Литература 
 Валковская энциклопедия / , 2000.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Члены РСДРП
Участники Гражданской войны в России
Участники Первой мировой войны (Россия)
Похороненные на 2-м городском кладбище Харькова
Ольшаны